Henrik Andersson kan avse olika personer:

Henrik Andersson Wibeck (1726–1792), svensk målarmästare
Henrik Andersson i Sjörs (1798–1872), svensk riksdagsman
Henrik Andersson i Boda (1880–1934), svensk riksdagsman
Henrik O. Andersson (1939–2005), svensk arkitekturhistoriker
Henrik Andersson (ishockeyspelare född 1970)
Henrik "Kex" Andersson (född 1971), svensk handbollsspelare
Henric Andersson (företagsledare) (1973–2023), svensk företagsledare, koncernchef i Husqvarna
Henrik Andersson (konstnär) (född 1973)
Henrik Andersson (ishockeyspelare född 1977)
Henrik Andersson (socialdemokratisk politiker)
Henrik Andersson (kanotist)